Георгий Беридзе (; 12 мая 1997, Местиа, Грузия) — грузинский футболист, нападающий турецкого клуба «Анкарагюджю».

Карьера

Клубная карьера 
Георгий начал заниматься футболом в «Зестафони». В 2013 году нападающий перешёл в «Дилу».

5 сентября 2013 года Беридзе дебютировал во второй команде клуба из Гори, выступавшей в Первой лиге. 2 мая 2014 года нападающий провёл первую игру за основу в Умаглеси лиге, выйдя на замену в перерыве матча с «ВИТ Джорджией».

В начале 2015 года Беридзе для получения игровой практики возвратился в «Зестафони». 21 февраля он провёл первую игру в новом клубе. Летом 2015 года, приняв участие в 8 матчах за «Зестафони», подписал контракт с бельгийским «Гентом». В сезоне 2015/16 выступал за молодёжную команду, принимал участие в играх Юношеской лиги УЕФА.

В начале 2017 года Беридзе был отдан в аренду в «Тренчин». 25 февраля дебютировал в словацком клубе, отметившись забитым мячом в ворота «Слована».

В сборной 
В составе юношеской сборной Грузии (до 17 лет) принимал участие во встречах отборочного раунда к Чемпионатам Европы в Словакии и на Мальте.

Также принимал участие в отборочных матчах к юношескому чемпионату Европы в Венгрии, Греции и Германии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо»

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Дила»
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Гент»
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Уйпешт»